Johann Karl Bessler von Wattingen ist der Name folgender Personen:

* Johann Karl Bessler von Wattingen (Landvogt) (1641–1702), Schweizer Landvogt und Landammann
 Johann Karl Emanuel Bessler von Wattingen (um 1615–1681), Schweizer Hauptmann und Landammann